Missing steht für:

 Missing, Originaltitel von Vermißt (Film), US-amerikanischer Film von Constantin Costa-Gavras (1982)
 Missing – Verzweifelt gesucht, kanadisch-US-amerikanische Fernsehserie (2003–2006)
 Missing (Fernsehserie), US-amerikanische Thrillerserie (2012)
 Missing, Originaltitel Chariot, US-amerikanischer Film von Brad Osborne (2013)
 Missing (2023), US-amerikanischer Film von Nicholas D. Johnson und Will Merrick (2023)
 Missing (Album), Album der belgischen Funeral-Doom-Band Until Death Overtakes Me
 Missing (Lied), Lied von Everything but the Girl (1994)

The Missing steht für:

 The Missing (Film), US-amerikanischer Film von Ron Howard (2003)
 The Missing (Fernsehserie), britische Krimiserie (2014–2016)
 The Missing – Wo ist Oliver?, deutscher Fernsehtitel der ersten Staffel der vorab genannten Serie

Siehe auch:
 Missingsch, norddeutsche Mischsprache